Un État végétatif peut désigner :
 un Syndrome d'éveil non répondant (état d'une personne apathique, semblant ne plus échanger avec son environnement, ses fonctions cérébrales supérieures n'étant à aucun moment mobilisées) ;
 l'État végétatif (botanique) est une des étapes de la croissance d'une plante.